Theodoor Hendrik Arnold Jacob Abeleven (1822 - 1904) foi um botânico  holandês .

Ligações externas
  

Botânicos dos Países Baixos